Лосюков — фамилия; имеет женскую форму Лосюкова.
 Лосюков, Александр Прохорович (1943—2021) — российский дипломат и корпоративный менеджер.
 Лосюков, Прохор Алексеевич (1902—1970) — советский военачальник, генерал-полковник инженерно-технической службы (1958).